Chernóvia  — род дрожжевых грибов, отнесённый к классу . Единственный известный вид — Chernovia houtúi.

Вид почвенных дрожжей, описанный из соснового леса в земле Бранденбург в Германии.

Описание 
Штрих культур семидневного возраста, выращенных при 16 и 22 °C на YM-агаре, кремового или желтовато-кремового цвета. Колонии слизистые, с гладкой блестящей поверхностью, с ровными краями. По истечении двух месяцев колонии приобретают коричневатую окраску, становятся морщинистыми.

Клетки семидневной культуры яйцевидные до почти шаровидных, 3—4×4—7 мкм, одиночные или сдвоенные, размножаются полярным почкованием. Гифы и псевдогифы в тридцатидневной культуре на CMA-агаре не обнаружены.

Максимальная температура роста культур — 30 °C.

Плодовые тела, мицелий и псевдомицелий не известны, половой процесс не обнаружен. Почкующиеся клетки присутствуют, клетки образуются с широкой стороны материнских. Баллистоконидии и артроконидии отсутствуют.

Способен к усвоению нитратов, нитритов, L-лизина, D-триптофана. В качестве источника углерода может использовать D-глюкозу, D-галактозу, D-ксилозу, L-арабинозу, сахарозу, мальтозу, a,a-трегалозу, целлобиозу, рафинозу, мелицитозу, глюцит, маннит, глюкуроновую кислоту, молочную кислоту, янтарную кислоту, лимонную кислоту, 4-гидроксибензойную кислоту, протокатеховую кислоту. При выращивании на этаноле наблюдался кольцевидный рост культуры. Незначительный рост отмечен на рибозе, лактозе, глицерине, рибите, мио-инозитоле и цис-феруловой кислоте. Рост отсутствовал при использовании в качестве источника углерода L-сорбозы, глюкозамина, D-арабинозы, L-рамнозы, инулина, крахмала, глюкаровой кислоты, яблочной кислоты, L-винной кислоты, ванилиновой кислоты, транс-феруловой кислоты.

Происхождение известного штамма 
Типовой (и единственный известный) штамм Chernovia houtui AY409 (= DSM 102962) был выделен из почвы, отобранной в апреле — мае 2008 года в сосновом лесу в заказнике Кинхорст/Кёлльнзен/Айххайде биосферного заповедника Шорфхайде-Корин (часть лесного массива Шорфхайде) в Германии (координаты места отбора — ). Типовая культура штамма AY 409 (= DSM 102962) хранится в Немецкой коллекции микроорганизмов и клеточных культур в Брауншвейге. Культуры этого штамма также были переданы в Центральное бюро грибных культур в Утрехте (где получила номер CBS 12316), Микотеку Лувенского католического университета в Лувен-ла-Нёв (номер MUCL 53588), Португальскую коллекцию дрожжевых культур в Капарике (номер PYCC 6227).

Штамм AY 409 был первоначально определён как представитель рода Cryptococcus. Впоследствии благодаря данным молекулярного анализа Андрей Михайлович Юрков, Доминик Бегеров и Юлиан Федеричи выделили его в новый род.

Название 
Родовое название было выбрано в память Ивана Юрьевича Чернова (1959—2015) — российского микробиолога, занимавшегося исследованиями систематики и экологических особенностей почвенных дрожжей.

Видовой эпитет образован от имени китайского божества земли и почвы .

Положение в систематике 
По данным молекулярной филогенетики, штамм AY 409, описанный как Chernovia houtui, является дальним родственником грибов класса Wallemiomycetes, относящимся к родам Basidioascus, Geminibasidium, Wallemia.

Нуклеотидная последовательность участка генома рРНК большой субъединицы (LSU), полученная с помощью праймеров R1 и R2, в базе данных GenBank получила номер LT548267.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Chernovia в mycobank.org

Базидиомицеты
Таксоны грибов, названные в честь людей
Монотипные роды грибов